Araguaiano – abitanti di Alto Araguaia
Araguaiano – abitanti di Conceição do Araguaia